М4 може бити:

 Тенк М4 Шерман из доба Другог светског рата или
 Мускарински ацетилхолински рецептор М1
 Државни пут I реда М4